Zobten bezeichnet

die polnische Stadt Sobótka (deutsch: Zobten am Berge)
den Zobten (-berg), siehe Ślęża
den polnischen Ort Sobota (Lwówek Śląski) (deutsch: Zobten am Bober), heute Ortsteil von Lwówek Śląski

Siehe auch:
 Zopten